Расширенное арабское письмо — A () — двадцатый блок стандарта Юникод. Содержит аннотации Корана и варианты букв арабского письма, использовавшиеся для различных неарабских языков.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Расширенное арабское письмо — AОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |  || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+08Ax
| title="U+08A0: ARABIC LETTER BEH WITH SMALL V BELOW" | ࢠ
| title="U+08A1: ARABIC LETTER BEH WITH HAMZA ABOVE" | ࢡ
| title="U+08A2: ARABIC LETTER JEEM WITH TWO DOTS ABOVE" | ࢢ
| title="U+08A3: ARABIC LETTER TAH WITH TWO DOTS ABOVE" | ࢣ
| title="U+08A4: ARABIC LETTER FEH WITH DOT BELOW AND THREE DOTS ABOVE" | ࢤ
| title="U+08A5: ARABIC LETTER QAF WITH DOT BELOW" | ࢥ
| title="U+08A6: ARABIC LETTER LAM WITH DOUBLE BAR" | ࢦ
| title="U+08A7: ARABIC LETTER MEEM WITH THREE DOTS ABOVE" | ࢧ
| title="U+08A8: ARABIC LETTER YEH WITH TWO DOTS BELOW AND HAMZA ABOVE" | ࢨ
| title="U+08A9: ARABIC LETTER YEH WITH TWO DOTS BELOW AND DOT ABOVE" | ࢩ
| title="U+08AA: ARABIC LETTER REH WITH LOOP" | ࢪ
| title="U+08AB: ARABIC LETTER WAW WITH DOT WITHIN" | ࢫ
| title="U+08AC: ARABIC LETTER ROHINGYA YEH" | ࢬ
| title="U+08AD: ARABIC LETTER LOW ALEF" | ࢭ
| title="U+08AE: ARABIC LETTER DAL WITH THREE DOTS BELOW" | ࢮ
| title="U+08AF: ARABIC LETTER SAD WITH THREE DOTS BELOW" | ࢯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+08Bx
| title="U+08B0: ARABIC LETTER GAF WITH INVERTED STROKE" | ࢰ
| title="U+08B1: ARABIC LETTER STRAIGHT WAW" | ࢱ
| title="U+08B2: ARABIC LETTER ZAIN WITH INVERTED V ABOVE" | ࢲ
| title="U+08B3: ARABIC LETTER AIN WITH THREE DOTS BELOW" | ࢳ
| title="U+08B4: ARABIC LETTER KAF WITH DOT BELOW" | ࢴ
| title="U+08B5: ARABIC LETTER QAF WITH DOT BELOW AND NO DOTS ABOVE" | ࢵ
| title="U+08B6: ARABIC LETTER BEH WITH SMALL MEEM ABOVE" | ࢶ
| title="U+08B7: ARABIC LETTER PEH WITH SMALL MEEM ABOVE" | ࢷ
| title="U+08B8: ARABIC LETTER TEH WITH SMALL TEH ABOVE" | ࢸ
| title="U+08B9: ARABIC LETTER REH WITH SMALL NOON ABOVE" | ࢹ
| title="U+08BA: ARABIC LETTER YEH WITH TWO DOTS BELOW AND SMALL NOON ABOVE" | ࢺ
| title="U+08BB: ARABIC LETTER AFRICAN FEH" | ࢻ
| title="U+08BC: ARABIC LETTER AFRICAN QAF" | ࢼ
| title="U+08BD: ARABIC LETTER AFRICAN NOON" | ࢽ
| title="U+08BE: ARABIC LETTER PEH WITH SMALL V" | ࢾ
| title="U+08BF: ARABIC LETTER TEH WITH SMALL V" | ࢿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+08Cx
| title="U+08C0: ARABIC LETTER TTEH WITH SMALL V" | ࣀ
| title="U+08C1: ARABIC LETTER TCHEH WITH SMALL V" | ࣁ
| title="U+08C2: ARABIC LETTER KEHEH WITH SMALL V" | ࣂ
| title="U+08C3: ARABIC LETTER GHAIN WITH THREE DOTS ABOVE" | ࣃ
| title="U+08C4: ARABIC LETTER AFRICAN QAF WITH THREE DOTS ABOVE" | ࣄ
| title="U+08C5: ARABIC LETTER JEEM WITH THREE DOTS ABOVE" | ࣅ
| title="U+08C6: ARABIC LETTER JEEM WITH THREE DOTS BELOW" | ࣆ
| title="U+08C7: ARABIC LETTER LAM WITH SMALL ARABIC LETTER TAH ABOVE" | ࣇ
| title="U+08C8: ARABIC LETTER GRAF" | ࣈ
| title="U+08C9: ARABIC SMALL FARSI YEH" | ࣉ
| title="U+08CA: ARABIC SMALL HIGH FARSI YEH" | ࣊
| title="U+08CB: ARABIC SMALL HIGH YEH BARREE WITH TWO DOTS BELOW" | ࣋
| title="U+08CC: ARABIC SMALL HIGH WORD SAH" | ࣌
| title="U+08CD: ARABIC SMALL HIGH ZAH" | ࣍
| title="U+08CE: ARABIC LARGE ROUND DOT ABOVE" | ࣎
| title="U+08CF: ARABIC LARGE ROUND DOT BELOW" | ࣏
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+08Dx
| title="U+08D0: ARABIC SUKUN BELOW" | ࣐
| title="U+08D1: ARABIC LARGE CIRCLE BELOW" | ࣑
| title="U+08D2: ARABIC LARGE ROUND DOT INSIDE CIRCLE BELOW" | ࣒
| title="U+08D3: ARABIC SMALL LOW WAW" | ࣓
| title="U+08D4: ARABIC SMALL HIGH WORD AR-RUB" | ࣔ
| title="U+08D5: ARABIC SMALL HIGH SAD" | ࣕ
| title="U+08D6: ARABIC SMALL HIGH AIN" | ࣖ
| title="U+08D7: ARABIC SMALL HIGH QAF" | ࣗ
| title="U+08D8: ARABIC SMALL HIGH NOON WITH KASRA" | ࣘ
| title="U+08D9: ARABIC SMALL LOW NOON WITH KASRA" | ࣙ
| title="U+08DA: ARABIC SMALL HIGH WORD ATH-THALATHA" | ࣚ
| title="U+08DB: ARABIC SMALL HIGH WORD AS-SAJDA" | ࣛ
| title="U+08DC: ARABIC SMALL HIGH WORD AN-NISF" | ࣜ
| title="U+08DD: ARABIC SMALL HIGH WORD SAKTA" | ࣝ
| title="U+08DE: ARABIC SMALL HIGH WORD QIF" | ࣞ
| title="U+08DF: ARABIC SMALL HIGH WORD WAQFA" | ࣟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+08Ex
| title="U+08E0: ARABIC SMALL HIGH FOOTNOTE MARKER" | ࣠
| title="U+08E1: ARABIC SMALL HIGH SIGN SAFHA" | ࣡
| title="U+08E2: ARABIC DISPUTED END OF AYAH" | ࣢
| title="U+08E3: ARABIC TURNED DAMMA BELOW" | ࣣ
| title="U+08E4: ARABIC CURLY FATHA" | ࣤ
| title="U+08E5: ARABIC CURLY DAMMA" | ࣥ
| title="U+08E6: ARABIC CURLY KASRA" | ࣦ
| title="U+08E7: ARABIC CURLY FATHATAN" | ࣧ
| title="U+08E8: ARABIC CURLY DAMMATAN" | ࣨ
| title="U+08E9: ARABIC CURLY KASRATAN" | ࣩ
| title="U+08EA: ARABIC TONE ONE DOT ABOVE" | ࣪
| title="U+08EB: ARABIC TONE TWO DOTS ABOVE" | ࣫
| title="U+08EC: ARABIC TONE LOOP ABOVE" | ࣬
| title="U+08ED: ARABIC TONE ONE DOT BELOW" | ࣭
| title="U+08EE: ARABIC TONE TWO DOTS BELOW" | ࣮
| title="U+08EF: ARABIC TONE LOOP BELOW" | ࣯
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+08Fx
| title="U+08F0: ARABIC OPEN FATHATAN" | ࣰ
| title="U+08F1: ARABIC OPEN DAMMATAN" | ࣱ
| title="U+08F2: ARABIC OPEN KASRATAN" | ࣲ
| title="U+08F3: ARABIC SMALL HIGH WAW" | ࣳ
| title="U+08F4: ARABIC FATHA WITH RING" | ࣴ
| title="U+08F5: ARABIC FATHA WITH DOT ABOVE" | ࣵ
| title="U+08F6: ARABIC KASRA WITH DOT BELOW" | ࣶ
| title="U+08F7: ARABIC LEFT ARROWHEAD ABOVE" | ࣷ
| title="U+08F8: ARABIC RIGHT ARROWHEAD ABOVE" | ࣸ
| title="U+08F9: ARABIC LEFT ARROWHEAD BELOW" | ࣹ
| title="U+08FA: ARABIC RIGHT ARROWHEAD BELOW" | ࣺ
| title="U+08FB: ARABIC DOUBLE RIGHT ARROWHEAD ABOVE" | ࣻ
| title="U+08FC: ARABIC DOUBLE RIGHT ARROWHEAD ABOVE WITH DOT" | ࣼ
| title="U+08FD: ARABIC RIGHT ARROWHEAD ABOVE WITH DOT" | ࣽ
| title="U+08FE: ARABIC DAMMA WITH DOT" | ࣾ
| title="U+08FF: ARABIC MARK SIDEWAYS NOON GHUNNA" | ࣿ
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию .
|}

См. также 
 Набор символов
 Цифры руми

Примечания